Епархия Манчестера () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Манчестер, США. Епархия Манчестера входит в митрополию Бостона. Кафедральным собором епархии Манчестера является собор святого Иосифа в городе Манчестер.

История 

15 апреля 1884 года Папа Римский Лев XIII издал бреве Quod erat, которым учредил епархию Манчестера, выделив её из епархии Портленда.

Ординарии епархии 
 епископ Denis Mary Bradley (18.04.1884 — 13.12.1903);
 епископ John Bernard Delany (18.04.1904 — 11.06.1906);
 епископ George Albert Guertin (16.12.1906 — 6.08.1931);
 епископ John Bertram Peterson (13.05.1932 — 15.03.1944);
 епископ Matthew Francis Brady (11.11.1944 — 21.09.1959);
 епископ Ernest John Primeau (27.11.1959 — 30.01.1974);
 епископ Odore Joseph Gendron (12.12.1974 — 12.06.1990);
 епископ Leo Edward O’Neil (12.06.1990 — 30.11.1997);
 епископ John Brendan McCormack (21.07.1998 — 19.09.2011)
 епископ Peter Anthony Libasci (с 19.09.2011)

Статистика 

|-
| 1950 || 180.159 || 491.524 || 36,7 || 301 || 207 || 94 || 598 ||  || 86 || 1.147 || 102
|-
| 1966 || 252.800 || 661.000 || 38,2 || 434 || 280 || 154 || 582 ||  || 263 || 1.609 || 123
|-
| 1970 || 260.703 || 659.132 || 39,6 || 367 || 255 || 112 || 710 ||  || 225 || 1.481 || 124
|-
| 1976 || 269.775 || 792.000 || 34,1 || 369 || 299 || 70 || 731 ||  || 146 || 1.204 || 129
|-
| 1980 || 285.311 || 826.000 || 34,5 || 357 || 276 || 81 || 799 ||  || 137 || 1.155 || 128
|-
| 1990 || 296.513 || 1.085.000 || 27,3 || 359 || 262 || 97 || 825 || 20 || 244 || 986 || 130
|-
| 1999 || 330.513 || 1.173.000 || 28,2 || 320 || 243 || 77 || 1.032 || 25 || 42 || 742 || 131
|-
| 2000 || 342.662 || 1.185.000 || 28,9 || 315 || 239 || 76 || 1.087 || 24 || 116 || 710 || 131
|-
| 2001 || 325.674 || 1.201.000 || 27,1 || 315 || 232 || 83 || 1.033 || 23 || 112 || 688 || 131
|-
| 2002 || 336.803 || 1.235.786 || 27,3 || 300 || 238 || 62 || 1.122 || 25 || 97 || 652 || 131
|-
| 2003 || 327.353 || 1.275.000 || 25,7 || 284 || 222 || 62 || 1.152 || 47 || 96 || 608 || 131
|-
| 2004 || 327.353 || 1.275.000 || 25,7 || 285 || 225 || 60 || 1.148 || 51 || 95 || 621 || 120
|-
| 2010 || 309.987 || 1.315.809 || 23,6 || 269 || 207 || 62 || 1.152 || 52 || 89 || 439 || 98
|-
| 2013 || 316.000 || 1.343.000 || 23,5 || 247 || 193 || 54 || 1.279 || 45 || 81 || 400 || 90
|-
| 2016 || 322.258 || 1.326.813 || 24,3 || 215 || 173 || 42 || 1.498 || 72 || 57 || 348 || 88
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
 Информация

Католические епархии США
Религия в Нью-Гэмпшире
Манчестер (Нью-Гэмпшир)